Nugent steht für:
 Nugent (Tasmanien), Ort im LGA Glamorgan Spring Bay Municipality, Tasmanien
 Nugent (Amerikanische Jungferninseln), Ort auf Saint Croix (Amerikanische Jungferninseln), Amerikanische Jungferninseln
 Nugent (Louisiana)
 Nugent (Mississippi)
 Nugent (Texas)
 Nugent Sound, Sund zwischen Seymour Inlet und Belize Inlet, Central Coast Regional District, British Columbia Coast, British Columbia, Kanada

 Earl Nugent, erloschener erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of Ireland

Nugent ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Nugent (* 1968), kanadische Schwimmerin
 Beth Nugent (* 1958), US-amerikanische Schriftstellerin
 Carol Nugent (* 1937), US-amerikanische Schauspielerin
 David Nugent (* 1985), englischer Fußballspieler
 Elliott Nugent (1896–1980), US-amerikanischer Filmregisseur
 Eugene Martin Nugent (* 1958), irischer Geistlicher, Diplomat des Heiligen Stuhls
 Frank S. Nugent (1908–1966), US-amerikanischer Drehbuchautor
 George Nugent, Baron Nugent of Guildford (1907–1994), britischer Politiker der Conservative Party
 George Nugent-Temple-Grenville, 1. Marquess of Buckingham (1753–1813), britischer Adliger und Politiker
 James Burnell-Nugent (* 1949), britischer Admiral
 Johann Graf Nugent (* 24. Juni 1796 in Dublin, † 17. April 1849 in Brescia), österreichischer General
 John F. Nugent (1868–1931), US-amerikanischer Politiker
 Judy Nugent (* 1940), US-amerikanische Schauspielerin
 Kieran Nugent (1958–2000), nordirisches IRA-Mitglied
 Laval Nugent von Westmeath (1777–1862), österreichischer Feldmarschall
 Leah Nugent (* 1992), jamaikanische Hürdenläuferin und Sprinterin
 Liz Nugent (* 1967), irische Schriftstellerin
 Michael Nugent (* 1967), irischer Tennisspieler
 Neil Nugent (1926–2018), britischer Hockeyspieler
 Rich Nugent (* 1951), US-amerikanischer Politiker
 Richard Nugent, Baron Nugent of Guildford (1907–1994), britischer Politiker
 Richard Bruce Nugent (1906–1987), US-amerikanischer Maler, Schriftsteller, Schauspieler
 Richard Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville, 2. Duke of Buckingham and Chandos (1797–1861), britischer Adliger und Politiker (Tories)
 Richard Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville, 3. Duke of Buckingham and Chandos (1823–1889), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter und Peer
 Ryan Nugent-Hopkins (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler
 S. Georgia Nugent (* 1950), US-amerikanische Klassische Philologin
 Stephen Nugent (* 1981), irischer Tennisspieler
 Ted Nugent (* 1948), US-amerikanischer Rockmusiker
 Terence Nugent (* 1986), ivorischer Tennisspieler
 Thomas Nugent (um 1700–1772), irischer Gelehrter, Historiker und Reiseschriftsteller